Hans Kämpfer oder Hans Kaempfer ist der Name folgender Personen

* Hans Kämpfer (1883/1884–1959), Schweizer Fußballspieler
 Hans Kaempfer (1896–1974), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Hans Kämpfer (Fußballspieler, 1931) (* 1931), deutscher Fußballtorwart